Эшли Файерс (, род. 2 марта 1982 года, Лос-Анджелес, США) — американская порноактриса.

Биография 
Родилась 2 марта 1982 года.

Начала сниматься в фильмах для взрослых в 2003 году, в возрасте 21 года.

Состоит в браке с порнорежиссёром Jack Kona.

Награды и номинации

Премии 

 2013: The Sex — самая сексуальная порнозвезда.
 2015: Femdom — страпон сцена/клип года – Her Sleazy Boss.
 2017: Spank Bank Award –  Airtight Angel of the Year
 2015: Spank Bank Technical Awards: победа: Chronic Masturbator
 2016: Spank Bank Technical Awards: победа: Potty Pic Princess
 2017: Spank Bank Technical Awards: победа: Filthiest Domestic Goddess

Номинации 

 2009 XBIZ Award – Web Babe/Starlet of the Year - номинация
 2010 XBIZ Award – Web Babe of the Year - номинация
 2011 AVN Award – Best Web Star - номинация
 2011 XBIZ Award – Web Babe of the Year - номинация
 2012 XBIZ Award – Web Babe of the Year - номинация
 2012 AVN Award – лучшая сцена двойного проникновения - Burning Embers - номинация   
 2012 AVN Award – Best All-Girl Group Scene - Bobbi's World - номинация

Фильмография 
 2003: Hot Showers 15
 2004: Jenna's Obsessions
 2005: Barely Legal All Stars 5
 2007: Pink Paradise 3
 2008: Pink Panthers
 2009: Fox Holes
 2010: Pretty Sloppy 3
 2011: Burning Embers
 2011: Bobbi's World
 2011: Belladonna: Fetish Fanatic 9
 2012: Crack Addict 8
 2012: Women Seeking Women 81
 2012: We Live Together.com 22
 2013: We Live Together.com 26
 2013: Gape Lovers 8
 2013: Anal Acrobats 8
 2014: Big Wet Asses 23
 2014: Cream Dreams 3
 2015: Girl Love Affair
 2015: Lesbian Analingus 7
 2016: Big Wet Asses 25
 2015: i want you on my ass
 2016: We Live Together.com 43 2017: Mommy Sucks 3 Примечания 

 Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте агентства 101modeling''
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США